Eduardo Parra puede referirse a:

Juan eduardo parra estrada